Гидроторф:
 Гидроторф — рабочий посёлок в Балахнинском районе Нижегородской области России.
 Гидроторф — способ разработки торфяной залежи с применением гидромеханизации и получаемая этим способом продукция.

Примечания